Хагвејес има више значења:

 Хагвејес (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хагвејес (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику